Санта Марија дел Оро има више значења:

 Санта Марија дел Оро (Ел Оро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Општина Санта Марија дел Оро (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Марија дел Оро (Санта Марија дел Оро, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Општина Санта Марија дел Оро (Најарит), општина у савезној држави Најарит у Мексику
 Санта Марија дел Оро (Санта Марија дел Оро, Најарит), насеље у савезној држави Најарит у Мексику